Alexander Sigurbjörnsson Benet  (Reikiavik, Islandia, 13 de diciembre de 1988) es un  remero español. 

Con poco más de 1 año se trasladó junto a su madre a la ciudad de Tortosa (Cataluña, España). En 1999 participa en el campeonato de España de remo alevín. Después de pasar por Bañolas en el mundial juvenil de 2006 queda sexto y en 2009, como absoluto, octavo en el cuatro sin.

Tras obtener en 2015 la clasificación olímpica participó junto a Pau Vela en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en la web de la FISA
 Federación Catalana de Remo

Remeros de España
Remeros en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016
Deportistas de España en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016
Nacidos en Reikiavik